Шабалино — топоним в России.

Населённые пункты 
 Шабалино — село в Ракитянском районе Белгородской области.
 Шабалино — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Шабалино — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Шабалино — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Шабалино — деревня в Тавдинском районе Свердловской области.

Железнодорожная станция 
 Шабалино — железнодорожная станция в посёлке городского типа Ленинское Шабалинского района Кировской области.